В этой статье представлены результаты матчей квалификационного раунда Евролиги 2014/2015. Матчи прошли с 23 по 26 сентября 2014 года в Остенде, Бельгия. Сетка квалификационного раунда была определёна по результатам жеребьёвки, которая состоялась 10 июля 2014 года в Остенде. В квалификационном раунде участвовало 8 команд, которые играли по олимпийской системе. Победителем квалификационного раунда стал УНИКС, который попал в число участников регулярного сезона Евролиги 2014/2015.

Команды 
  Нимбурк (1)
  ВЭФ (2)
  Зелёна-Гура (2)
  Страсбур (2)
  Остенде (1)
  УНИКС (3)
  Хапоэль Иерусалим (3)
  АСВЕЛ (7)

Посев 
10 июля 2014 года проводится посев участников квалификационного раунда Евролиги. Команды разделены на 4 корзины по 2 в каждой в соответствии с клубным рейтингом, основанным на выступлении в европейских клубных соревнованиях в течение последних 3-х сезонов.

Сетка

Квалификация

Первый квалификационный раунд

Второй квалификационный раунд

Третий квалификационный раунд

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Евролига 2014/2015